Admirał Essen (pociąg pancerny) – rosyjski pociąg pancerny z okresu wojny domowej
 Admirał Essen – rosyjska fregata rakietowa projektu 11356M

Zobacz też 
 Nikołaj von Essen